Името Климентово носят две български села и едно изчезнало село в Беломорска Тракия:

 Климентово, област Варна
 Климентово, област Велико Търново
 Климентово, изчезнало българско село в Гюмюрджинско, Беломорска Тракия

Бележки